

Persone 
Carlo Antoni (1896-1959) – filosofo e storico italiano
Fiona Steil-Antoni (1989) – scacchista lussemburghese
Roberto "Freak" Antoni, conosciuto anche come Beppe Starnazza (1954-2014) – scrittore, cantante, performance artist e disc jockey italiano
Varese Antoni (1921-2008) – politico italiano

Altro 
 Antoni – variante catalana e polacca del nome Antonio
 Sant Antoni de Vilamajor – comune spagnolo della comunità autonoma della Catalogna

Altri progetti